Mamadou Fall (31 december 1991) is een Senegalees profvoetballer die als rechter middenvelder of aanvaller speelt.

Carrière
Fall begon in Senegal bij ASC Port Autonome. In 2013 kwam hij naar België bij Sporting Charleroi, dat hem drie jaar verhuurde aan White Star Brussel. Met zijn club werd hij in het seizoen 2015/16 kampioen in de Tweede klasse. Fall keerde terug bij Sporting Charleroi dat uitkomt in de Eerste klasse A. Nadat hij daar twee seizoenen regelmatig aan spelen toekwam, verhuurden de Henegouwers hem in het seizoen 2018-2019 opnieuw uit, ditmaal aan KAS Eupen.

Clubstatistieken

Externe links
Profiel op soccerway.com
Profiel op transfermarkt.nl

Senegalees voetballer